Садыкбек Адамбеков (; 15 ноября 1922, аул Караспан Чимкентской области (ныне Арысский район, Южно-Казахстанская область) — 2002) — советский и казахстанский писатель (поэт, прозаик) и драматург.

Биография 
Рано потерял родителей и воспитывался в детских домах Арыси и Кзыл-Орды. Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт, с 1939 года преподавал в школе, позже, став членом КПСС, занимался партийной деятельностью. В 1945 — 1968 годах работал корреспондентом газет «Оцтүстік Қазақстан», «Қазақ әдебиеті» и журналов «Жұлдыз» и «Ара-Шмель». Первая книга его стихов вышла в 1949 году. С 1968 года занимался только литературным творчеством. Среди наград писателя — медаль «За трудовое отличие» и грамота Верховного Совета Казахской ССР.

Произведения 
Автор сборников сатирических рассказов и фельетонов «Қожанасыр қақпасы» (1959), «Көсенің көзі» (1961), «Аюбайдың ажалы» (1981); первого в казахской литературе сатирического романа «Атылған қыз» (1969, 1977, 1978), действие в котором происходит в одном из совхозов на юге Казахской ССР, множества пьес.

Ряд произведений Адамбекова переведён на иностранные языки.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (03.01.1959).

Литература

Примечания 

Писатели СССР
Писатели Казахстана
Драматурги СССР
Драматурги Казахстана